Ljubić oder Ljubic ist der Familienname folgender Personen:

 Danijel Ljubic (* 1975), deutscher Basketballspieler
 Ivan Ljubic (* 1996), österreichischer Fußballspieler
 Marko Ljubić (* 1984), kroatischer Eishockeyspieler
 Nicol Ljubić (* 1971), deutscher Journalist und Schriftsteller
Stjepan Ljubić (1906–1986), kroatischer Radrennfahrer
 Vesna Ljubić (1938–2021), jugoslawische bzw. bosnische Filmregisseurin

Ljubić ist der Name

 eines Berges in Bosnien-Herzegowina, siehe Ljubić (Berg)
 eines Fußballklubs aus Prnjavor, siehe FK Ljubić
 eines Ortsteils der Stadt Vitez, siehe Ljubić (Vitez)